Michail Ignatov – calciatore russo
 Nikolaj Grigor'evič Ignatov – politico sovietico
 Stojan Ignatov – ex calciatore macedone